Територією Вірменії протікає близько 9480 малих та великих річок, з них 379 мають довжину 10 км та більше. Загальна довжина річок становить приблизно 23 000 км. У Вірменії до річок, що мають виключно підземне живлення належать: Мецамор, Шаки, Личко, поверхневе — Дебед, Агстев, Ахумая, Мегри, Вохчі.

Річки Вірменії є притоками великих річок Південного Кавказу — Араксу та Кури. Найбільша річка на території Вірменії — Аракс, вона проходить по кордону Вірменії з Іраном і по більшій частині кордону з Туреччиною. Її основні притоки — Ахурян, Касах, Раздан, Азат, Арпа, Воротан та Вохчі. Найбільші річки у північно-західній частині країни — Дебед та Агстев, більш дрібні — Дзорагет та Памбака.

Список річок 
У ніжепредставленной таблиці наводиться список деяких річок, що протікають територією Вірменії.

Див. також 
 Гідрографія Вірменії
 Озера Вірменії
 Водосховища Вірменії
 Енергетика Вірменії
 Селеві потоки у Вірменії

Примітки 

 
Списки:Вірменія
Вірменія